Danny Blanchflower – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 David Blanchflower – economista britannico
 Jackie Blanchflower – calciatore nordirlandese